Phylloporia — род чешуекрылых насекомых из семейства мино-чехликовых молей.

Описание 
Передние крылья с двумя перевязями. R3 и M2 отсутствуют. На задних крыльях три M.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Минно-чехликовые моли
Роды чешуекрылых